El término Alekséyevskaya  puede referirse a:

Alekséyevskaya (Kónosha, Arcángel), localidad del raión de Kónosha del óblast de Arcángel en Rusia.
Alekséyevskaya (Alekséyevskoye, Krasnoborsk, Arcángel), localidad del municipio Alekséyevskoye del raión de Krasnoborsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Bolshaya Sludka, Krasnoborsk, Arcángel), localidad del municipio de Bolshaya Sludka del raión de Krasnoborsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Cherevkovo, Krasnoborsk, Arcángel), localidad del municipio de Cherevkovo del raión de Krasnoborsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Niándoma, Arcángel), localidad del raión de Niándoma del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Plesetsk, Arcángel), localidad del raión de Plesetsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Ustia, Arcángel), localidad del raión del Ustia del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Velsk, Arcángel), localidad del raión de Velsk del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Afanásevskoye, Vérjniaya Toima, Arcángel), localidad del municipio Afanásevskoye del raión de Vérjniaya Toima del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Fiódorovskoye, Vérjniaya Toima, Arcángel), localidad del municipio Fiódorovskoye del raión de Vérjniaya Toima del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Vérjniaya Toima, Arcángel), localidad del municipio de Vérjniaya Toima del raión de Vérjniaya Toima del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Vinogradov, Arcángel), localidad del raión de Vinogradov del óblast de Arcángel, en Rusia.
Alekséyevskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Alekséyevskaya (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Alekséyevskaya (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Alekséyevskaya (Babáyevo, Vólogda), localidad del raión de Babáyevo del óblast de Vólogda, en Rusia.
Alekséyevskaya (Veliki Ustiug, Vólogda), localidad del raión de Veliki Ustiug del óblast de Vólogda, en Rusia.